Konstantinovo kan syfta på:

Belarus 

 Konstantinovo (ort i Vitryssland), Vitsebsks voblast,

Bulgarien 

 Konstantinovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Simeonovgrad, 
 Konstantinovo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Varna, 
 Konstantinovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Kameno,

Litauen 

 Kvėdarna, ort,